Mighty Lak' a Rose – film del 1923 diretto da Edwin Carewe
Mighty Lak' a Rose – cortometraggio del 1929 diretto da David Aylott, E.F. Symmons